Эффионг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эффионг, Даниэл (род. 1972) — нигерийский легкоатлет, спринтер, чемпион Универсиады 1991 года в беге на 100 метров.
 Эффионг, Нсунгуси (род. 1999) — нигерийский футболист, нападающий.
 Эффионг, Филип (1925—2003) — первый вице-президент и второй президент самопровозглашённого государства Республика Биафра, существовавшего с 1967 по 1970 годы в юго-восточной части Нигерии.